well done bezeichnet:

 Zubereitungsart eines Steaks (durchgebraten), siehe Steak#Zubereitung
 Well Done (Mixtape), Mixtape des US-Rappers Tyga (2010)
 Well Done (Dokumentarfilm), Dokumentarfilm zum Alltag in einer Schweizer Telebankingfirma (1994)